Góra Dąbrowa (350 m n.p.m.) – wzniesienie na Pogórzu Bukowskim, w woj. pomorskim, w powiecie sanockim, w gminie Zarszyn
 Góra Dąbrowa (143 m n.p.m.) – wzniesienie na Wysoczyźnie Kolneńskiej, w woj. warmińsko-mazurskim, w powiecie piskim, w gminie Pisz

Zobacz też 
 Dąbrowa Góra
 Dąbrowa